Карлос (Пловдив, 5. април 1986) бугарски је поп-фолк певач.

Дискографија

Видеографија 

Рођени 1986.
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи